«Кинопремия „Империя“ за лучший фильм» — одна из номинаций Empire Awards присужденная журналом Empire. Победителей выбирают читатели журнала.

Ниже перечислены фильмы, удостоенные этой награды с момента учреждения премии, а также картины-номинанты. .

1990-е

2000-е

2010-е

Ссылки 
«Империя» на сайте IMDb 

Фильм